Wöhrhof ist der Ortsname von

 Wöhrhof (Pemfling), Ortsteil der Gemeinde Pemfling, Landkreis Cham, Bayern
 Wöhrhof (Regenstauf), Ortsteil des Marktes Regenstauf, Landkreis Regensburg, Bayern
 Wöhrhof (Traitsching), Ortsteil der Gemeinde Traitsching, Landkreis Cham, Bayern